БТР-Т — российский тяжёлый бронетранспортёр — боевая гусеничная бронемашина, оснащённая вооружением, предназначенная для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск.

История создания 
БТР-Т был разработан и создан на Омском заводе транспортного машиностроения (ОАО КБТМ), работа велась в инициативном порядке, на собственные средства. В итоге получилась боевая машина, по уровню общей защищенности не уступающая, а по противоминной защите, в частности, — превосходящая основные боевые танки.

Бронетранспортёр создан на базе Т-55, однако создание тяжёлого бронетранспортёра возможно на базе любой модели основного танка Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС России). Штатная башня была заменена на низкопрофильную башню с 30-мм пушкой 2А42 и ПТРК 9М113 «Конкурс». Впервые БТР-Т был представлен на выставке «ВТТВ-Омск-97».

В начале 2000-х гг. БТР-Т демонстрировался на выставках вооружений, но заказов на его производство не поступало. На вооружение машина не поступила из-за своих конструкционных недостатков, в том числе низкой по сравнению с современными танками защиты и неудачно реализованного спешивания и размещения десанта, а также из-за финансовых и производственных проблем её разработчиков ОКБТМ.

Конструктивные особенности 
Создание тяжёлого БТР обосновывается тем, что обычные БТР не в состоянии обеспечить должную защиту личного состава от современного оружия из-за слабой брони. Применение БТР-Т предусматривается прежде всего в обстановке вероятного применения РПГ и т. п., например, в уличных боях.

Полностью закрытый корпус БТР-Т отличается от корпуса базовой машины встроенной динамической защитой, а также дополнительной противоминной защитой. Борта корпуса и элементы подвески ходовой части прикрыты стальными броневыми экранами. Верхняя чаксть бортов корпуса имеет внутренний (основной) и наружный (дополнительный) броневые листы.

Защищенность машины повышена также за счет использования двенадцати дымовых гранатометов системы 902 «Туча».

Танковые броневые люки устанавливаются в вертикальное положение и обеспечивают броневой экран при выходе десанта наружу. Обитаемые отделения оборудуются современной системой жизнеобеспечения, позволяющей экипажу и десанту действовать в условиях применения оружия массового поражения в любых климатических условиях.

Варианты вооружения 
 Автоматическая 30-мм пушка 2А42, 1 пусковая установка ПТУР «Конкурс».
 Автоматическая 30-мм пушка 2А42, автоматический 30-мм гранатомёт АГС-17.
 Двухствольный 30-мм автомат 2А38.
 12,7-мм зенитный пулемёт НСВ, 2 пусковые установки ПТУР «Конкурс».
 12,7-мм зенитный пулемёт НСВ, автоматический 30-мм гранатомёт АГС-17.

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Ахзарит — израильский тяжёлый гусеничный БТР на базе трофейных Т-54 и Т-55, захваченных у арабских стран.
 БМПВ-64, БМТ-72 и БТМП-84 — украинский вариант развития традиций советской бронетехники

Бронетранспортёры России
Бронетранспортёры по алфавиту
Тяжёлые бронетранспортёры
Гусеничные бронетранспортёры
Военная продукция Омского завода транспортного машиностроения